Константин Еремеевич Кетиладзе — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1919 году в Чкепи. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, красноармеец 28-й стрелковой бригады, в 475-м стрелковом полку 53-й стрелковой дивизии 43-й армии. С 1947 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1947—1986 гг. — учитель, работник радио, оперуполномоченный, заместитель начальника отделения УМГБ Грузинской ССР по Кутаисской области, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный КГБ при СМ Грузинской ССР, начальник отдела КГБ при СМ Грузинской ССР, заместитель председателя КГБ при СМ Аджарской АССР, Министр внутренних дел/охраны общественного порядка Аджарской АССР, Начальник УООП — УВД Тбилисского горисполкома, заместитель министра внутренних дел Грузинской ССР, Министр внутренних дел Грузинской ССР, начальник 1-го, 2-го отдела Управлении делами СМ Грузинской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 8-9-го созывов.

Умер в Тбилиси в 1996 году.

Ссылки 
 Кетиладзе 

Министры Аджарской АССР
Народные комиссары и министры Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 9-го созыва